Het mannen enkelspel toernooi is een van de vijf onderdelen van de Wereldkampioenschappen badminton 2022. Regerend kampioen was de Singaporees Loh Kean Yew die hier in de kwartfinale werd uitgeschakeld. De Deen Viktor Axelsen won voor de tweede maal de titel.

Geplaatste spelers

Ronde van 64

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste 4 

Sport in 2022
Wereldkampioenschappen badminton